Zoungoudo bezeichnet:

 Zoungoudo, Arrondissement im Departement Zou, Benin
 Zoungoudo, Dorf im Arrondissement Agongointo im Departement Zou, Benin, siehe Agongointo #Demografie und Verwaltung
 Zoungoudo, Dorf im Arrondissement Avogbana im Departement Zou, Benin, siehe Avogbana #Demografie und Verwaltung
 Zoungoudo, Dorf im Arrondissement Ayou im Departement Atlantique, Benin, siehe Ayou #Demografie und Verwaltung
 Zoungoudo, Dorf im Arrondissement Houéko im Departement Zou, Benin, siehe Houéko #Geographie und Verwaltung
 Zoungoudo, Dorf im Arrondissement Tori-Cada im Departement Atlantique, Benin, siehe Tori-Cada #Demografie und Verwaltung